Flash Gordon označuje vícero věcí:

 Flash Gordon (komiks) – americký komiks (od roku 1934)
 Flash Gordon (fiktivní postava) – fiktivní postava, hlavní postava stejnojmenného komiksu.
 Flash Gordon (album, Queen) – hudební album skupiny Queen z roku 1980
 Flash (píseň, Queen) – píseň skupiny Queen z alba Flash Gordon
 Flash Gordon (film, 1936) – sci-fi film USA z roku 1936
 Flash Gordon (film, 1980) – sci-fi film USA/GB z roku 1980